911:

 911 год
 9-1-1 — номер телефона экстренной службы в ряде стран.
 9-1-1 — американский телесериал 2018 года.
 Буксиры-толкачи проекта 911 — самый распространённый тип судов на реках России.
 Porsche 911 — спортивный автомобиль.

Песни 
 911 — песня американской певицы Lady Gaga.

9/11 
 9/11 — сокращённое название терактов 11 сентября 2001 года, произошедших в Нью-Йорке и Арлингтоне.
 «9/11» — американский фильм 2017 года о терактах 11 сентября 2001 года.
 «Фаренгейт 9/11» — фильм Майкла Мура о терактах 11 сентября 2001 года.

См. также 
 11 сентября
 9 ноября
 Рейс 911 BOAC